Le château de la Vigerie est un nom porté par plusieurs châteaux français :

 le château de la Vigerie, à Consac en Charente-Maritime ;
 le château de la Vigerie, à Saint-Laurent-des-Hommes en Dordogne ;
 le château de la Vigerie, à Sarliac-sur-l'Isle en Dordogne ;
 le château de la Vigerie, à Langogne en Lozère.

Vigerie